Kummelgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kummelgrunden, Korsholm, Österbotten, 
 Kummelgrunden, Raseborg, Nyland,

Se även
Kummelgrund
Kummelgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar